Il Cid (El Cid in lingua spagnola) – soprannome di Rodrigo Díaz conte di Bivar
 Il Cid – opera teatrale di Pierre Corneille
 Il Cid – film muto del 1910 diretto da Mario Caserini
 Il Cid – opera di Giovanni Pacini

Pagine correlate 
El Cid (disambigua)
CID